Authoring indica in inglese l'attività di chi crea o è autore di qualcosa. Può riferirsi a:
 DVD authoring, il procedimento di confezionamento di un DVD in tutte le sue numerose funzionalità;
 Applicativi d'autore (authoring systems), software verticali che consentono la realizzazione di una comunicazione multimediale, articolata e riproducibile su personal computer